João Olavo Souza veio a ser o campeão derrotando Diego Junqueira, com parciais de 6–4, 6–2.

Cabeças-de-Chave

 Ricardo Mello (Semifinais)
 Marcos Daniel (Primeira Rodada)
 Éric Prodon (Segunda Rodada)
 Tatsuma Ito (Segunda Rodada, desistiu devido a cólicas)

<li>  Diego Junqueira (Final)
<li>  Leonardo Mayer (Quartas de final)
<li>  João Souza (Campeão)
<li>  Juan Pablo Brzezicki ''(Semifinais, desistiu)

Finais

Tabela

Chave 1

Chave 2

Referências
 Main Draw
 Qualifying Draw

Simples
Tênis de 2011 no Brasil